, відомі носії:
 Козлова Ніна Борисівна — українська паралімпійська плавчиня та бадмінтоністка, призерка чемпіонатів Європи з параплавання.
 Козлова Ніна Олександрівна — українська фехтувальниця, призерка чемпіонатів Європи та світу.